Geismar (Eichsfeld), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, en maakt deel uit van het district Eichsfeld
 Geismar (Frankenberg), een plaats in de Duitse gemeente Frankenberg/Eder, deelstaat Hessen
 Geismar (Geisa), een dorp in de Duitse deelstaat Thüringen
 Geismar (Göttingen), een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Geismar (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana